een Latijnse uitdrukking met als betekenis: "Na de dood".
Voorbeeld: "Een gerechtelijk onderzoek post mortem ..."
Andere:
Post Mortem (ER), een aflevering van de serie ER
Post Mortem (CSI), een aflevering van de serie CSI: Crime Scene Investigation
Postmortem (1998), een film met Charlie Sheen
Post Mortem (1999), een Canadese film uit 1999
Post Mortem (2010), een Chileense film uit 2010
Post Mortem (televisieserie), een Duitse televisieserie
Post Mortem (videospel), een videospel uit 2003
Post Mortem (Black Tide), een album van Black Tide
Postmortem (band), een band uit Berlijn, Duitsland
Post Mortem (band), een band uit Boston, Amerika
Post Mortem (boek), een boek uit 2012 van Peter Terrin